Osoby o tym nazwisku:
 Ada Rybaczuk – ukraińska malarka, rzeźbiarka i architekt
 Marek Rybaczuk – polski inżynier
 Mykoła Rybaczuk – ukraiński wojskowy 
 Ołeh Rybaczuk – ukraiński polityk